SCIP steht als Abkürzung für:

 Secure Communications Interoperability Protocol, siehe Certified Information Systems Security Professional
 Strategic and Competitive Intelligence Professionals, Organisation siehe Competitive Intelligence
 Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products), siehe SCIP-Datenbank

SCIP